

Integralne części wsi  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Dobroszyn – część wsi Rurzyca w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Dobroszyn – kolonia wsi Błotno w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard